Kramarzówka – miejscowość w województwie podkarpackim
 Kramarzówka – gromada
 Kramarzówka – szczyt w Beskidzie Sądeckim